Андрей Андреевич Зорин (4 мая 1997, Ангарск, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник УОР-5 Егорьевск и ЦСКА. В 2014 году выступал за «Краснодар-3» и «Ангара-АНХК» Ангарск. В сезоне 2015/16 играл в клубе ФНЛ «Байкал» Иркутск, за который дебютировал 12 марта 2016 года. В первенстве сыграл 14 встреч, забил 2 гола.

Перед сезоном 2016/17 перешёл в клуб премьер-лиги «Томь». В молодёжном первенстве забил два гола в 26 играх. 21 мая 2017 дебютировал в основной команде — в домашнем матче 30 тура против «Краснодара» (1:5) вышел на замену на 86 минуте.

В феврале 2018 года был заявлен за клуб «Сатурн». Позднее выступал в Премьер-лиге Монголии за «».

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Байкал»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Хаан Хунс»
Игроки ФК «Лидер»
Игроки ФК «Каганат»